Целёндз () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Равский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4114 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Черневице
 Гмина Нове-Място-над-Пилицон
 Гмина Рава-Мазовецка
 Гмина Регнув
 Гмина Жечица
 Гмина Садковице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства